Pombeiro é um personagem folclórico dos Açores e do litoral catarinense. É um comerciante ambulante que vende de tudo um pouco: peixe, pombas, galinhas e perus.

Carrega uma vara  suportada pelos ombros, com duas balaias, uma em cada ponta, com as mercadorias a serem vendidas. As mercadorias eram mais baratas no início da caminhada para aliviar o peso.

Mofas com a pomba na balaia
Em uma negociação de venda de mercadorias teria surgido a folclórica frase na cidade de Florianópolis -"mofas com a pomba na balaia"- , resposta de uma mulher a um pombeiro que vendia pombas expostas num balaio ao discordar do preço da mercadoria.

Outro significado
Segundo Darcy Ribeiro, em O Povo Brasileiro, pombeiro era o mercador africano de escravos.

Cultura de Portugal
Cultura de Santa Catarina
Personagens